Jauhojärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jauhojärvi (sjö i Lappland), 
 Jauhojärvi (sjö i Södra Österbotten), 

Robotskapade Finlandförgreningar